Алексе́й Никола́евич Михалёв: Михалёв, Алексей Николаевич (род. 1983) — российский футболист.
 Михалёв, Алексей Николаевич (род. 1970) — российский журналист, специальный корреспондент телеканала «Россия 24».